Вериньо́н, Веріньон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний схід від Марселя, 70 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вериньон на сайті французького Національного інституту географії
 Вериньон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вериньон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вериньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вериньон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар